

Дормідонтовське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край, центр — селище Дормідонтовка
 Дормідонтовське сільське поселення — сільське поселення, Вяземський район, Хабаровський край, центр — село Дормідонтовка